Mierzejewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Mierzejewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Mierzejewo, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.